The Complete Master Works é uma coletânea de clipes da banda Tenacious D lançada originalmente em DVD em 2003.

Faixas 
"Program Start"
"Flash" (Brian May)
"Wonderboy"
"Explosivo"
"Medley"
"Crazy Train" (Ozzy Osbourne, Randy Rhoads, Bob Daisley)
"(Don't Fear) The Reaper" (Donald Roeser)
"Paranoid Android" (Radiohead)
"Mr. Brownstone" (Izzy Stradlin, Slash)
"Karate"
"Kyle Quit the Band"
"Friendship"
"Kielbasa"
"Dio"
"The Road"
"The Cosmic Shame"
"Fuck Her Gently"
"Tribute"
"Rock Your Socks"
"Double Team"

Álbuns de Tenacious D
Álbuns de 2002
Álbuns de 2003